Il singolare del Gastein Ladies 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Francesca Schiavone era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pauline Parmentier ha battuto in finale 6–4, 6–4, Lucie Hradecká.

Teste di serie

  Ágnes Szávay (semifinali)
  Alizé Cornet (primo turno, ritiro per infortunio)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Pauline Parmentier (campionessa)
  Timea Bacsinszky (secondo turno)

  Sara Errani (ritirata per infortunio)
  Iveta Benešová (quarti)
  Vera Duševina (primo turno)
  Klára Zakopalová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gastein Ladies 2008